Jakowlewo () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:
 Jakowlewo – wieś w obwodzie archangielskim
 Jakowlewo – wieś w obwodzie biełgorodzkim
 Jakowlewo – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kaliningradzkim
 Jakowlewo – osiedle typu wiejskiego w Republice Kałmucji
 Jakowlewo – wieś w rejonie konyszowskim obwodu kurskiego
 Jakowlewo – wieś w rejonie sołncewskiim obwodu kurskiego
 Jakowlewo – wieś w obwodzie nowogrodzkim
 Jakowlewo – wieś w obwodzie orenburskim
 Jakowlewo – wieś w Tatarstanie
 Jakowlewo – wieś w obwodzie tiumeńskim

Strony ujednoznaczniające